Haldor Topsøe kan henvise til flere personer:

 Haldor Topsøe (kemiker) (1842-1935)– en kemiker og krystallograf, farfar til nedenstående
 Haldor Topsøe (1913-2013) – en civilingeniør, erhvervsleder og grundlægger af virksomheden Haldor Topsøe A/S, barnebarn af ovenstående
 Haldor Topsøe (virksomhed) - en kemivirksomhed